Příjmení Vokál nosí více významných osobností:

 Jan Vokál (* 1958) – český římskokatolický duchovní a biskup
 Václav Vokál – více osobností
 Vladimír Vokál (* 1978) – český novinář a publicista

Externí odkazy